Australia's Next Top Model Ciclo 7 es el séptimo ciclo de Australia's Next Top Model, el reality show australiano, emitido por la cadena de televisión australiana, FOX8. El ciclo se estrenó el 8 de agosto de 2011.

El primer destino internacional de este ciclo fue París, Francia, mientras que el segundo fue Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

La ganadora del ciclo fue Montana Cox de 20 años, oriunda de Melbourne, Victoria. Como premio, recibió un contrato con Chic Model Management (agencia de los dos primeros ciclos), finalizando la relación del show con Priscilla's Model Management. También recibió la portada y un editorial en la revista Harper's Bazaar y AU$20,000 en efectivo otorgados por U By Kotex. Adicionalmente, recibió un nuevo Ford Fiesta y un viaje con gastos incluidos a Nueva York para reunirse con autoridades de NEXT Model Management.

Este fue el último ciclo de Australia's Next Top Model presentado por Sarah Murdoch. Murdoch abandonó el show, meses después de la finalización de este ciclo.

Sumario del Ciclo

Requerimientos 
Las concursantes debieron tener 16 años o más. Aquellas aspirantes debieron tener una altura de . En este ciclo, los productores destinaron la búsqueda a una variedad de modelos, incluidas las de talla grande. Otro de los requerimientos era contar con la ciudadanía australiana y encontrarse residiendo en el país. Ninguna concursante podría contar con experiencia previa, y en caso de tenerla, no haber participado en ninguna campaña a nivel nacional durante los últimos cinco años. En caso de que alguna concursante estuviera bajo la representación de una agencia de modelos, debería primeramente finalizar su contrato con la misma.

Audiciones 
Las audiciones para este ciclo tuvieron lugar durante las siguientes fechas:

 Las audiciones en Brisbane, originalmente estaban programadas para el 22 de enero, pero fueron canceladas por las inundaciones que afectaron dicha ciudad.

Guía de Episodios

Episodio 1 
Fecha de emisión: 8 de agosto de 2011

Por primera vez en la historia del show, se realiza un "campamento" de modelos, al cual acceden 100 aspirantes seleccionadas a lo largo del país. Dichas aspirantes deben enfrentarse a una serie de tres pruebas a lo largo de tres días, cada una con un grupo determinado que será eliminado según su desempeño. 
El primer día, Sarah Murdoch recibe a las 100 muchachas, y les comunica que el primer desafío consistiría en desfilar frente a los jueces (Charlotte Dawson, Jez Smith y Alex Perry) en trajes de baño, para luego presentarse frente a los mismos respondiendo sus preguntas. Al finalizar este primer desafío, solo 50 fueron las muchachas que lograron avanzar en la competición. 
El segundo día, Jez Smith les informó de que estarían a punto de enfrentarse a su primera sesión fotográfica, durante la cual deberían posar frente a la cámara completamente al natural: sin maquillaje, y sin producción en el cabello. Algunas muchachas sorprendieron con sus fotografías, mientras que otras demostraron no contar con el suficiente potencial. De este modo, solo 30 fueron seleccionadas para participar en el último desafío.
El tercer y último día, las 30 semifinalistas participaron en un desfile de modas, con la presencia de un público real, a cargo del reconocido diseñador Alex Perry. Detrás de cámara, Josh Flinn, quien supervisaría a las modelos durante sus desempeños a lo largo de la competición, fue quien aconsejó a cada una acerca de cómo desempeñarse en la pasarela. Una vez finalizado el desfile, los jueces en persona informaron de quiénes se convertirían entonces, en las 20 finalistas de este ciclo. 
Al final del episodio, Sarah Murdoch les revela a las muchachas que en realidad, solo 16 serían las finalistas durante la competencia, y que para seleccionarlas, viajarían a París, Francia como primer destino internacional de este nuevo ciclo.

Episodio 2 
Fecha de emisión: 15 de agosto de 2011

Las 20 concursantes viajan a París, Francia deslumbradas por la arquitectura y paisajes de la ciudad.

En la cima de la Torre Eiffel se encuentran con Alex Perry y Carlotte Dawson, quienes les comunican que el viaje que realizaron, no fue sino que para ponerlas a prueba y poder elegir a las 16 finalistas del ciclo. El desafío consistiría en dividirse en cuatro grupos, compuestos por cinco modelos cada uno. Con un mapa y €4,500, deberían visitar cualquiera de las cuatro tiendas permitidas: GAP, H&M, Le Dressing de Brigitte y COME ON EILEEN Vintage. El objetivo del desafío sería que cada modelo se vista demostrando su propio estilo personal, y luego presentarse en NEXT Model Management, en donde serían juzgadas por el presidente de la agencia.

Debido a una demora en el tiempo otorgado, el grupo compuesto por Simone, Montana, Georgia, Tayah y Liz, fue descalificado, dejando entonces en competencia a los otros tres grupos. Finalmente el presidente de la agencia, elige como ganador del desafío al grupo compuesto por Caroline, Sarah, Neo, Madeline y Rachel. El premio del desafío consistió en AU$1,500 para realizar compras en tiendas australianas, y la posibilidad de compartir tiempo a solas con la supermodelo Natalia Vodianova.

Al día siguiente las 20 participantes se enfrentaron a su primera sesión fotográfica a cargo del fotógrafo y juez Jez Smith. Las modelos son impactadas por el château en donde se realizaría la sesión, y más aún al ser informadas que estarían luciendo vestidos de alta costura de los diseñadores más reconocidos en la moda mundial. Todas realizan un buen trabajo, por lo que Jez las felicita sorprendido al final del día.

Nuevamente en Australia, las modelos enfrentan por primera vez al panel de jueces, quien decidiría quiénes serían las cuatro eliminadas de esta ronda. Rachel, Izzy, Neo y Yolanda, son felicitadas por las fotografías obtenidas, mientras que quienes reciben serias críticas son Sarah, Shannon y Lauren por sus malas fotografías, y Caroline por su actitud durante la sesión. Finalmente, quedando en una última instancia, Simone es la última participante salvada por el jurado, siendo entonces Lauren, Georgia, Shannon y Sarah las cuatro eliminadas.

 Primer llamado: Rachel Riddell
 Bottom five: Sarah Boulazeris, Shannon Gaitz, Simone Holtznagel, Lauren Middlin, Georgia Stensness
 Eliminada: Sarah Boulazeris, Shannon Gaitz, Lauren Middlin, Georgia Stensness
 Fotógrafo de la semana: Jez Smith
 Invitados especiales: Natalia Vodianova

Episodio 3 
Fecha de emisión: 22 de agosto de 2011

Las 16 finalistas comienzan la competencia. A bordo de un lujoso yate, arriban a la casa más lujosa y grande que existió en la historia del show. Una vez allí se encuentran con Charlotte, quien les revela que se encuentran en su propia playa privada.

Aunque todas lo hicieron regularmente bien durante el desfile de Alex Perry, todavía requieren de las técnicas básicas para una mejor caminata en la pasarela, motivo por el cual se les presenta al coreógrafo y entrenador de pasarela, Adam Williams. Junto a él, las modelos aprenden distintos estilos de caminata, además de cómo adquirir equilibrio y balance, caminando en tacones sobre arena.

Luego de la práctica, las muchachas son enviadas a una lujosa casa en Cooge, en donde se reúnen con Josh quien les informa que estarían a punto de participar en un nuevo desfile, pero fuera de lo común. Estarían a punto de caminar sobre el agua de una piscina, dentro de una pelota gigante, similar a una burbuja. Annaliese es elegida por Sarah como la ganadora del desafío, pero además decide elegir también a Rachel, por su perseverancia luego de una caída sufrida durante el desfile. Ambas fueron premiadas con un día de spa.

Temprano en la siguiente mañana Josh arriba a la casa y les comunica a las modelos que en el jardín realizarían su próximo photoshoot. Estarían posando en trajes de baño en pleno invierno, salpicadas por agua fría. Amelia, Alissandra, Izzy y Neo, son elogiadas por su trabajo frente al fotógrafo, mientras que Cassy, Caroline y Hazel fueron fuertemente criticadas, aunque quien más críticas recibió fue Liz, a quien el fotógrafo pidió volver a realizar el photoshoot, por no haber conseguido ninguna foto buena.

En el panel de jueces, los jueces se fascinan por las fotografías de Montana, Izzy y Amelia, así como por los cuerpos de Neo, Alissandra y Jess. Caroline y Rachel son duramente criticadas por lucir incómodas en sus fotografías, pero son Hazel y Cassy quienes caen al bottom two. Finalmente, los jueces consideran que Hazel es quien posee un mayor potencial, y Cassy es la primera eliminada del ciclo.

 Primer llamado: Yolanda Hodgson
 Bottom two: Hazel O'Connell & Cassy Phillips-Sainsbury
 Eliminada: Cassy Phillips-Sainsbury
 Fotógrafo de la semana: Harold David
 Invitados especiales: Adam Williams, Magdalena Velevska

Episodio 4 
Fecha de emisión: 29 de agosto de 2011

Esta semana todo se trata de la concentración. Para esto, las modelos comienzan con una clase de yoga, a cargo de Charlotte Dodson, instructora de Miranda Kerr. Amelia demuestra ser la más flexible, mientras que debido a un dolor en el tobillo, Caroline no participa, por lo que Charlotte se molesta. Al regresar a la casa, varios regalos las esperan.

Para el reto de esta semana, las modelos se convertirían en maniquíes viviente en las vitrinas de la tienda David Jones. Cada modelo debería realizar un total de cinco poses, manteniéndolas por tres minutos. La concentración debería estar presente durante todo el reto, incluso cuando en pleno reto, son sorprendidas por la mirada de Sarah Murdoch y la supermodelo Samantha Harris. Hazel debió abandonar la vitrina debido a problemas en sus pies, mientras que Izzy pierde concentración al ser criticada por su chaqueta. La ganadora de A$500 de regalo para realizar compras, fue Jess.

El photoshoot de esta semana también expone a las modelos a mantenerse completamente concentradas. El tema es "Lady Gaga en un ataúd". La estilista de InStyle Magazine, Kelly Hume se encarga del estilo de las modelos, y el fotógrafo es Jason Capobianco. Izzy se emociona y excita por la sesión al confesar que su novio posee tres ataúdes en su casa. Aun así, la presión cae sobre sus hombros y los jueces la eligen como la peor fotografía. Para Neo, una refugiada de Sudán, también es un photoshoot complicado, y todo empeora, al mostrarse incómoda con la peluca que vestía.

Durante la eliminación los jueces se muentran contentos con las fotografías de Liz, Yolanda, Jess, Rachel, Amelia y Simone. Montana es también elogiada por progresar de la semana anterior, y mostrar una expresión original. De todos modos, Sarah les comunica que la gran mayoría podría ser eliminada por sus débiles resultados. Liz es la primera llamada, al ser elegida como la única que pudo interpretar el tema de la sesión. Eventualmente, Tayah es eliminada frente a Alissandra, por no transmitir su belleza en fotos.

 Primer llamado: Liz Braithwaite
 Bottom two: Tayah Lee-Traub & Alissandra Moone
 Eliminada: Tayah Lee-Traub
 Fotógrafo de la semana: Jason Capobianco
 Invitados especiales: Samantha Harris, Charlotte Dodson, Kelly Hume

Episodio 5 
Fecha de emisión: 5 de septiembre de 2011

Las modelos reciben un mensaje de Sarah que trata acerca de la confianza. Las muchachas se emocionan cuando se dan cuenta de que se encuentran en una escuela de trapecio y ven a Charlotte a gran altura colgando. Neo, Rachel, Madeline y Liz presentan incomodidades ocasionadas por su miedo a las alturas, pero de todos modos, todas realizan un buen trabajo.

Charlotte les anuncia que al día siguiente, recibirían los makeovers en el salón de belleza de Joh Bailey. Madeline, Rachel y Izzy con quienes reciben los mayores cambios: Madeline y Rachel al descubrir que ambas pasarían a tener cabell muy corto, y Izzy al cambiar del fucsia a un rojo amarronado. Aun así, son felicitadas durante el panel de jueces, por ajustarse rápidamente a sus nuevas apariencias. Annaliese es quien se muestra frustrada por su nuevo cabello, aunque la diferencia con su cabello anterior, no es muy grande.

El photoshoot de esta semana las sorprende por su simpleza y minimalismo, y todas se entusiasman al ser informadas que las mejores fotografías serían publicadas en el Sunday Mail, un diario muy reconocido en Australia. Durante el photoshoot, Montana, Amelia y Izzy son elogiadas por sus trabajos, mientras que Annaliese y Neo se demuestras incómodas. Quien más problemas enfrenta es Alissandra, quien se decepciona al enterarse de que sería la única modelo que sería fotografiada solamente de rostro, debido a que el estilo elegido, no favorecía su silueta.

Durante el panel de jueces, los jueces elogian la gran capacidad de Alissandra de trabajar con sus expresiones faciales, aunque es duramente criticada por no poder llevar un vestido de talle 10, lo que puede resultar preocupante. Neo es criticada por los jueces, por contar con un gran potencial, pero no demostrarlo en su cuerpo. Esta crítica influye en la decisión de los jueces, quienes la ubican en el bottwom three, luego de revelar que dos modelos serían eliminadas.

Montana, Rachel, Simone, y Izzy fueron elegidas para ser publicadas en el Sunday Mail, mientras que Neo, Alissandra y Annaliese son las peores. Finalmente, el potencial de Neo prevalece sobre el de Alissandra y Annaliese, quienes se convierten en las nuevas eliminadas.

 Primer llamado: Montana Cox
 Bottom three: Neo Yakuac, Annaliese McCann & Alissandra Moone
 Eliminadas: Annaliese McCann & Alissandra Moone
 Fotógrafo de la semana: Holly Blake
 Invitados especiales: Joh Bailey, Inez García

Episodio 6 
Fecha de emisión: 12 de septiembre de 2011

Mientras las muchachas realizan sus actividades matutinas, Simone revela que Neo la irrita. Luego reciben un correo de Sarah, el cual manifestaba que "la vida es como una playa, pero a veces hay que lidiar con los golpes".

Las modelos arriban a Bondi Beach, en donde Charlotte y el entrenador de celebridades Luke Hines de Bondi PT las esperan. Charlotte habla acerca de cuan importante es mantenerse en forma y cómo esto puede marcar la diferencia entre tener una fama de 15 minutos, y una carrera a largo plazo en el modelaje. Luke no impresiona a Caroline, quien lo comparana con un muñeco Ken. A las muchachas se les pide que se coloquen en tres líneas de cuatro, pero ellas parecen no entender. Luego deben realizar ejercicios de exigencia física, pero muchas de ellas, especialmente Rachel, se ven descoordinadas y fuera de estado. Luego, son puestas en pareja para realizar una competencia de maratón. Todos se sorprenden de la rapidez de Neo, ya que ésta reveló que no tiene una alimentación sana, y que tampoco realizar ejercicios. El recorrido finaliza con elementos que las sorprenden: carbón, guantes de goma amarillos, un cepillo, un delineador de ojos, bolsas de té y una botella de plástico.

Luego las muchachas se dirigen a Lux Studios. Allí Charlotte les explica que las modelos obtienen mucho dinero, por representar o utilizar una marca. El desafío del día, sería escribir y realizar un comercial de 30 segundos, promocionando el producto que se les asignó al final de la maratón. Rob Velgiovane, ejecutivo de marketing de BWM, participa en las críticas de los resultados finales. Las dos parejas ganadoras, tendrían la oportunidad de asistir a una fiesta en una tienda de Cartier, vistiendo vestidos de Alex Perry, y joyas de millones de dólares de Cartier. Las primeras ganadoras fueron las representantes del carbón, Caroline y Hazel, quienes en el comercial se vieron inteligentes de creíbles. Madeline y Rachel, representastes del cepillo, fueron las otras ganadoras, por brindar mucha información exacta del producto.

El photoshoot de esta semana tomaría lugar en los históricos jardines de Strickland House, en donde Josh las espera. Las modelos serían fotografiadas para una campaña nacional de Blackmores, promocionando un nuevo suplemente de vitaminas para un cabello, uñas y piel saludables.

Durante la eliminación, Alex Perry comenta que la fotografía de Neo es muy ordinaria, que no muestra energía y sus ojos se ven congelados. La jueza invitada Gabrielle Revere says dice que la actitud de Caroline no fue muy buena, y que nadie quiere sentir que el fotógrafo, es quien trabaja para la modelo. Revere también cree que Yolanda tiene limitaciones: "No puede trabajar con naturalidad." Montana es quien recibe los mejores comentarios. Gabrielle Revere menciona que puede imaginarla trabajando en Nueva York. Mientras que Montana es elegida como el rostro representante de la campaña de Blackmores, Neo y Caroline son llamadas en el último lugar, siendo ambas, sorpresivamente eliminadas, incluso cuando en etapas anteriores de la competencia, habían sido fuertes competidoras.

 Primer llamado: Montana Cox
 Bottom two: Caroline Austin & Neo Yakuac
 Eliminadas: Caroline Austin & Neo Yakuac
 Fotógrafo de la semana: Gabrielle Revere
 Invitados especiales: Luke Hines, Claudia Navone, Rob Belgiovane

Episodio 7 
Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2011

En un nuevo correo, Sarah felicita a las muchachas por haber llegado al top 10. Además les revela que volarían a la isla Kangaroo. Desafortunadamente, mientras se encuentran en el aeropuerto de Sídney, se les informa que como consecuencia de la erupción del volcán chileno Puyehue, los vuelos a Adelaida y la gran mayoría de vuelos australianos, habían sido cancelados. Charlotte les informa que había organizado algo para ellas. Las muchachas llegan al Sídney Dance Company, en donde aprenden a crear figuras con el cuerpo, inspiradas en la naturaliza, bajo la supervisión de Tim Bishop, un bailarín.

Al día siguiente, la nube de cenizas permite realizar el viaje, y las modelos viajan a la Isla Kangaroo. Tras la llegada, son separadas en grupos, cada uno de ellos representando una fuerza de la naturaleza, y el desafío sería recrear la naturaleza de la isla, teniendo en cuenta a la moda.

Jess sorprendió, usando su talento artístico para recrear una gran pose, siendo su grupo elegido como el mejor. Luego son llevadas al hotel, en donde se sorprenden por los paisajes que la isla ofrecía.

Para el photoshoot, las modelos posarían en las rocas Remarkable, vistiendo ropa tribal. Rachel fue la primera, criticada por su falta de energía, pero sorprendiendo al final. Varias de las muchachas tuvo un gran trabajo, hasta que el clima empeoró y obligó a que Hazel y Madeline, posaran dentro de una cueva. Una vez de nuevo en Sídney, asisten a la eliminación. En el panel, Hazel, Rachel y Izzy reciben elogios. Liz fue criticada por su falta de confianza, a pesar de obtener una buena fotografía, mientras que el resto de las modelos recibe críticas variadas. En el final Jess, Amelia y Yolanda caen en el bottom 3, todas por no mostrar gran versatilidad. Amelia fue salvada, dejando a Yolanda y Jess en suspenso. Los jueces consideran que Jess posee mayor capacidad para ser versátil, por lo que Yolanda es eliminada, a pesar de haber obtenido buenas fotos a lo largo de la competencia.

 Primer llamado: Rachel Ridell
 Bottom three: Amelia Coutts, Jess Bush & Yolanda Hodgson
 Eliminada: Yolanda Hodgson
 Fotógrafo de la semana: Nick Leary
 Invitados especiales: Tim Bishop

Episodio 8 
Fecha de emisión: 26 de septiembre de 2011

El episodio comienza con las modelos cuestionando las decisiones del jurado, sobre todo por loes frecuentes elogios dirigidos hacia Rachel. Luego se encuentran con Charlotte Dawson en el National Institute of Dramatic Art en donde realizan una actividad de actuación, llamada "Excuse Me, What Are You Doing?" ("Disculpa, ¿qué estás haciendo?") y otro tipo de actuaciones. Las muchachas asisten a una audición para Telstra, en donde Simone es catalogada como "muy sexual", y es criticada Hazel por lucir fingida. Amelia, Madeline, Montana y Simone ganan el desafío.

Para el photoshoot, el actor Lincoln Lewis posa junto a las modelos en grupos de 3, y el tema es los años 1920s, personificadas como The Great Gatsby.
 

El grupo de Liz, Madeline y Rachel tuvo dificultades, mientras que Izzy y Simone brillaron. Amelia & Jess tuvieron problemas en sus respectivos grupos, motivo por el cual caen en el bottom 3 junto a Liz. En última instancia, los jueces salvan a Liz, dejando eliminadas a Amelia y Jess.

 Primer llamado: Simone Holtznagel
 Bottom three: Amelia Coutts, Jess Bush & Liz Braithwaite
 Eliminadas: Amelia Coutts & Jess Bush
 Fotógrafo de la semana: Jordan Graham
 Invitados especiales: Lincoln Lewis

Episodio 9 
Fecha de emisión: 3 de octubre de 2011

Sarah visita a las modelos aún en competencia y les habla acerca de donaciones, presentándoles luego a su amiga Crystal Barter, quien les habla del cáncer junto a su familia. En una noche de diesta, Sara las sorprende con las visitas de sus seres queridos, quienes le entregan a cada una, algo especial.

Luego, las modelos llegan a un basurero en donde desfilarían luciendo vestidos realizados con materiales reciclables, diseñados y confeccionados por estudiantes del Museo de Australia, bajo el tema de Aves del paraíso. Izzy gana el desafío por su desempeño, obteniendo como premio 5 mil dólares para otorgar en caridad a la institución que quisiera.

Para el photoshoot, posaron cubiertas en pintura rosa y acompañadas por modelos varones, como campaña de prevención contra el cáncer de mama. La mayoría de ellas recibió críticas variadas. Hazel, Izzy, Liz y Montana tuvieron grandes elogios mientras que Madeline tuvo problemas.

En el panel, Alex y Charlotte discutieron acerca de la foto de Rcahel mientras que Izzy fue aconsejada acerca de la postura de su cuerpo. Hazel, Liz y Montana recibieron buenos comentarios, pero Madeline recibió críticas pobres. Izzy y Madeline se encontraron en el bottom two, pero fue a Madeline a quien los jueces decidieron eliminar.

 Primer llamado:
 Bottom two: Izzy Vesey & Madeline Huett
 Eliminada: Madeline Huett
 Fotógrafo de la semana: Simon Upton
 Invitados especiales: Adam Williams, Crystal Barter, Ally (hermana de Montana), Zoe (amiga de Izzy), Natalie (amiga deRachel), Rebecca (amiga de Madeline), Kate (hermana deHazel), Esther (amiga de Simone), Katie (amiga de Liz)

Episodio 10 
Fecha de emisión: 10 de octubre de 2011

Las muchachas fueron a Boxing Works en donde aprenden entrenamiento y técnicas de artes marciales. Para el desafío de esta semana, audicionarían por un papel en un video musical de Short Stack, de la canción "Bang Bang Sexy", usando los movimientos aprendidos en la lección. Izzy y Liz ganaron el desafío y aparecieron en el video. Liz además, mantuvo una fuerte discusión con su novio en el teléfono.

Para el photoshoot posarían en lencería, con la ayuda de la supermodelo Alexandra Agoston. Izzy tomó riesgos que no la beneficiaron, Montana impresionó a todos con su buen desempeño, Liz mostró preocupación e incomodidad con su cuerpo, Simone recibió buenas críticas pero Hazel y Rachel tuvieron dificultades.

En el panel, la foto de Izzy recibió críticas negativas por lucir demasiado rígida, Liz mostró haber perdido confianza a pesar de obtener una buena foto, Simone recibió críticas variada y Montana fue nuevamente, elegida como la mejor de la semana. Hazel y Rachel recibieron críticas muy pobres. Hazel y Izzy cayeron en el bottom two por su gran inconsistencia a lo largo del ciclo, y sorpresivamente, ambas son eliminadas.

El video de "Bang Bang Sexy", de Short Stack, fue mostrado en este episodio.

 Primer llamado: Montana Cox
 Bottom two: Hazel O'Connell & Izzy Vesey
 Eliminadas: Hazel O'Connell & Izzy Vesey
 Fotógrafo de la semana: Simon Lekias
 Invitados especiales: Short Stack, Alexandra Agoston, Dan Rotinger

Episodio 11 
Fecha de emisión: 17 de octubre de 2011

Charlotte habló con las modelos acerca sel significado de las redes sociales y de cómo contactarse con sus fanes por Facebook. Además les presentó a Lara Bingle para hablar acerca de las precauciones que se deben tomar, como figura pública.

Las muchachas volaron a Cockatoo Island para el próximo photoshoot, en el cual posarían colgadas de una grúa, y luciendo vestidos de alta costura. Montana brilló, mientras que Liz se mostró muy preocupada por romper el vestido. Rachel tuvo problemas nuevamente para seguir las direcciones del fotógrafo. Luego del photoshoot, las muchachas descubren que acamparían en lugar de pasar la noche en algún hotel lujoso. Simone se mostró molesta por tener que compartir tienda con Rachel.

Charlotte les informó a las modelos, que asistirían a cástines para diseñadores (go-sees). La mayoría tuvo problemas al momento de leer el mapa, sobre todo Montana quien se perdió. El vello en los brazos de Simone, fue uno de los grandes problemas de los go sees. Rachel quebró en lágrimas al tener problemas traduciendo el mapa. Liz se sorprende gratamente por impresionar a Megan Gale. Montana fue quien gana el desafío, ya que los diseñadores se enamoraron de su potencial.

En el panel, Montana nuevamente impresiona a los jueces por su buen desempeño. Liz también recibió elogios y ambas pasan directamente a la final. Rachel y Simone caen en el bottom two, Rachel por su mala fotografía y Simone por lucir muy comercial. Simone fue salvada y avanzó a la final, y Rachel acabó por ser eliminada.

 Primer llamado: Montana Cox
 Bottom two: Rachel Riddell & Simone Holtznagel
 Eliminada: Rachel Riddell
 Fotógrafo de la semana: Hugh Stewart
 Invitados especiales: Lara Bingle, Megan Gale, Camilla Freeman, Fernando Frisoni, Camilla Franks, Ursula Hufnagl

Episodio 12 
Fecha de emisión: 24 de octubre de 2011

Sarah sorprende a las finalistas con la noticia de que viajarían a Dubái antes de marcharse a casa previo a la final. Las modelos fueron llevadas al Atlantis, The Palm Hotel en donde tendrían su estadía. Luego, en un día libre, tuvieron la oportunidad de recorrer la ciudad y sus mercados, probando las delicias y conociendo una nueva cultura.

Al día siguiente, las muchachas descubren que posarían en pleno verano, luciendo ropa de invierno. Simone fue quien más problemas tuvo al intentar soportar las altas temperaturas, causando que el fotógrafo la llevara a tomar un descanso. Luego, realizaron fotos en grupo.

Sarah les comunica a las modelos que tendrían un nuevo día libre, por lo que fueron a nadar con delfines en Dolphin Bay en el Atlantis. Luego todas debieron aclararse las pestañas para el siguiente photoshoot, que sería posar con grandes vestidos en medio del desierto. Luego del mismo, fueron llevadas a una fiesta en camello.

Los jueces deliberan acerca de las fotos de las modelos en Dubái. Liz y Montana fueron elegidas como las mejores mientras que Simone fue castigada nuevamente por lucir muy comercial. Montana brilló en la foto grupal, mientras que Simone no. En los resultados del otro photoshoot, todas recibieron buenas críticas.
 
 Fotógrafo de la semana: Georges Antoni

Final en vivo 
Fecha de emisión: 25 de octubre de 2011

La final en vivo de Australia's Next Top Model fue realizada en Sídney Opera House comenzando con Josh Flinn presentando un desfile de las 13 eliminadas, los jueces Charlotte Dawson, Alex Perry y a la presentadora Sarah Murdoch. Madeline ganó como la Top Model Favorita de Australia recibiendo un premio de $5,000, cortesía de Black water. El primer acto fue abierto por el top 16. Luego del corte comercial, las finalistas hacen un repaso por su viaje a lo largo del ciclo. Luego se revelan las portadas de cada una, para Harper's Bazaar Australia.

Luego de un nuevo corte comercial, Sarah anunció que Montana y Liz seguían en competencia, y que Simone era la primera eliminada.

 Finalistas: Liz Braithwaite, Montana Cox & Simone Holtznagel
 Eliminada: Simone Holtznagel
 Top Model Favorita de Australia: Madeline Huett

Luego de otro corte comercial, Short Stack se presentó con la canción "Bang Bang Sexy". Liz y Montana hicieron sus conclusiones acerca de la experiencia en el ciclo. Sarah anunció luego, que Montana se convertía en la séptima ganadora de Australia's Next Top Model.

 Finalistas:
 Australia's Next Top Model: Montana Cox
 Fotógrafo invitado: Pierre Toussaint
 Invitados especiales: Edwina McCann, Claudia Navone, Short Stack

Sumarios

Concursantes 
Top 20
(Concursantes eliminadas en la ronda preliminar de la competencia)

Top 16 (Finalistas)

Orden de Llamados 

 La concursante ganó la competencia
 La concursante fue eliminada

 Las eliminadas del segundo episodio aún eran semifinalistas, por lo que las 16 concursantes aún en competencia dieron comienzo a la verdadera competencia. De todos modos, el orden de llamados sí refleja los desempeños durante la primera sesión fotográfica.
 En el episodio 6 hubo dos desafíos. Uno individual obtenido por Montana, y otro grupal por Caroline, Hazel, Rachel y Madeline.
 En el episodio 7 Amelia, Jess y Yolanda formaron parte del bottom three, pero solo Yolanda fue eliminada.
 En los episodios 5, 6, 8 y 10 contaron con dobles eliminaciones. En el episodio 6, Caroline y Neo fueron eliminadas sin advertencia, del mismo modo que Izzy y Hazel en el episodio 10.
 El el episodio 12, ninguna concursante fue eliminada. Además, no hubo ningún llamado a pesar de que las concursantes fueron juzgadas sin estar presentes. De este modo, las tres finalistas obtuvieron un pase directo a la final en vivo que se emitió al día siguiente.
 En el episodio 13, Montana y Liz fueron llamadas en un orden al azar.

Photoshoots 
 Episodio 1 Photoshoot: Primer plano sin maquillaje (Casting)
 Episodio 2 Photoshoot: Couture en el Château Vaux-le-Vicomte (Semifinal)
 Episodio 3 Photoshoot: Trajes de baño salpicadas en agua
 Episodio 4 Photoshoot: Posando como Lady Gaga en un ataúd
 Episodio 5 Photoshoot: Simples vestidos pasteles para Sunday Magazine
 Episodio 6 Photoshoot: Campaña para Blackmores
 Episodio 7 Photoshoot: Tribal en Kangaroo Island
 Episodio 8 Photoshoot: Great Gatsby en un tren junto a Lincoln Lewis
 Episodio 9 Photoshoot: Cubiertas en pintura rosa para Campaña de Lucha contra el Cáncer
 Episodio 10 Photoshoot: Lencería Vintage
 Episodio 11 Photoshoot: Vestidos couture en la Isla Cockatoo sobre una grúa
 Episodio 12 Photoshoots: Ropa de intierno n las calles de Al Bastakiya/Vestidos en el desierto
 Episodio 13 Photoshoot: Portada y editorial para Harper's Bazaar Australia

Jueces 
 Sarah Murdoch
 Alex Perry
 Charlotte Dawson
 Jez Smith

Otros miembros del show 
 Josh Flinn – director de arte, modelo

Referencias 

Australia's Next Top Model